

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 7 podstawowych
 Rekowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz 
 Rekowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów 
 Rekowo – część wsi Chmielno w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Rekowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski 
 Rekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin 
 Rekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów 
 Rekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka 
 Rekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe

Wody w Polsce 
 Rekowo – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie kartuskim

Zobacz też 
 RkCO Rekowo
 Rekowo Lęborskie, Rekowo Górne, Rekowo Dolne